Sandhage ist der Familienname von:

 Josepha Sandhage (1839–1905), Name von Josepha von Dirkink, deutsche Schriftstellerin
 Klaus Sandhage (* 1936), deutscher Mediziner